Spanngummi steht für:

 ein Spannmittel in Fertigung, Montage und Alltag, siehe Gummiband
 ein Schutz in der Zahnmedizin, der Kofferdam